DGS je lahko:
 Direction générale de la Sécurité extérieure, francoska varnostno-obveščevalna služba
 Nemško sociološko društvo (nemško Deutsche Gesellschaft für Soziologie)
 v šahu akronim za Damin gambit sprejet